Het wegwielrennen was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 2000. De individuele tijdrit op de weg vond plaats op zaterdag 30 september 2000 in Sydney, en begon om 12:00 uur plaatselijke tijd. Het parcours telde 46.8 kilometers en liep grotendeels door Centennial Parklands. De wedstrijd werd gewonnen door de Rus Vjatsjeslav Jekimov (48.69 km/h), vóór Jan Ullrich en Lance Armstrong. In totaal stonden 38 renners aan de start, van wie er 37 de eindstreep haalden. Op 22 oktober 2012, na onthullingen over structureel dopinggebruik door USADA, moest Armstrong zijn medaille inleveren en werd de Amerikaan uit de officiële uitslag geschrapt.

Tussentijden

Uitslag

Tijdrit mannen
2000 tijdrit mannen